Der schwarze Graf – fiaba pubblicata nel 1856 nel Neues deutsches Märchenbuch di Ludwig Bechsteins
Der schwarze Graf – film del 1920 diretto da Otz Tollen
Der schwarze Graf – serie televisiva prodotta nel 1970 nella Germania Federale dall'Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD)
Der schwarze Graf – documentario del 2007 diretto da Walter Krieg